

Moldavia
Costuleni, comune del distretto di Ungheni

Romania
Costuleni, comune del distretto di Iași